Mampato puede referirse a:

Mampato, historieta creada por Eduardo Armstrong.
Revista Mampato, revista en que aparecía la historieta Mampato.
Caballo chilote o mampato, raza de caballo propia de Chiloé.
Ogú y Mampato en Rapa Nui, película de dibujos animados inspirados en la historieta Mampato.
Mampato, parques de diversiones en Chile.